Gordejewka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Gordejewka (Region Altai), Dorf in der Region Altai
 Gordejewka (Brjansk), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Brjansk
 Gordejewka (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Gordejewka (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Gordejewka (Nischni Nowgorod), Stadtteil von Nischni Nowgorod (zuvor Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Balachninski rajon) 
 Gordejewka (Nischni Nowgorod, Kowerninski), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Kowerninski rajon